Міра́нда () — іспанське, португальське, сефардійське та італійське прізвище. Має латинське походження та означає «гідний захоплення».

Відомі носії

А 
 Агустін Міранда (1930) — парагвайський футболіст, що грав на позиції захисника
 Аріадна Талія Соді Міранда (1971) — мексиканська поп-співачка і акторка

Е 
  Едісон Міранда (1981) — колумбійський боксер

Ж 
 Жозе Елі де Міранда (1932—2015) — бразильський футболіст
 Жуан Міранда (1984) — бразильський футболіст

І 
 Іза Міранда (1909—1982) — італійська акторка
 Ітзіар Міранда (1978) — іспанська акторка та письменниця дитячої літератури

К 
 Кармен Міранда (1909—1955) — бразильська співачка, танцівниця, актриса

Л 
 Лаура Чинчилья Міранда (1958) — колишній президент Коста-Рики
 Лін-Мануель Міранда (1980) — американський композитор, лірик, драматург, актор
 Лорена Міранда (1991) — іспанська ватерполістка

М 
 Марія Одете Міранда (1959) — бразильська співачка, більше відома як Гретчен

П 
 Патрісія Міранда (1979) — американська борчиня вільного стилю

Р 
 Ранульфо Міранда (1927) — парагвайський футболіст і тренер
 Роберто Міранда (1944) — бразильський футболіст
 Родерік Міранда (1991) — португальський футболіст

C 
 Сула Міранда (1963) — бразильська співачка

Т 
 Торквато Фернандес-Міранда (1915—1980) —іспанський політик

Ф 
 Франсіско де Міранда (1750—1816) — венесуельський військовий і політичний діяч, письменник

Х 
 Хорхе Міранда — іспанський письменник дитячої літератури
 Хуан Кареньо де Міранда (1614—1685) — іспанський художник доби бароко

Див. також 
 Міранда (ім'я)

Іспанські прізвища
Італійські прізвища
Португальські прізвища